Desa Kadirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kadirejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 110,62), Jawa Tengah, 
 Desa Kadirejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 110,54), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar